Фурно () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара
 Фурно () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш
 Фурно () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя